Тростянское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Волгоградская область
 Тростянское сельское поселение — входит в Еланский район
 Тростянское сельское поселение — входит в Новоаннинский район

Саратовская область
 Тростянское сельское поселение — неофициальное название Тростянского муниципального обравания, входящего в Балашовский район